Руквапітек () — рід викопних людиноподібних мавп підродини Nyanzapithecinae родини Proconsulidae. Відомий єдиний вид Rukwapithecus fleaglei.

Описано по половині нижньої щелепи з чотирма зубами, що збереглися. Знахідку зроблено в південно-західній частині Танзанії в долині Руква (, недалеко від міста Мбея).

Кістки були знайдені в шарі віком 25,2 млн років (пізній олігоцен). На даний момент руквапітек вважається найдавнішою зі знайдених людиноподібних мавп.

Див. також 
 Проконсул
 Афропітек
 Дріопітек

Література

Примітки 

†
†
Вимерлі примати
Ссавці олігоцену
Тварини, описані 2013